Juan Antonio Portales (16 de mayo de 1996, Tampico, Tamaulipas, México) es un futbolista mexicano, juega como defensa central y su actual equipo es el Atlante Fútbol Club de la Liga de Expansión MX.

Trayectoria

CF Monterrey 
Surgió de las fuerzas básicas del CF Monterrey pasando por las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20, hasta debutar en el primer equipo el 29 de julio de 2014 en un partido de Copa MX donde el equipo regiomontano logró ganar de visitante por un marcador de 1-5 a Correcaminos de la UAT.
Debutó en Primera División el 30 de septiembre de 2014 en un partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2014 entrando de cambio al minuto 84 por Neri Cardozo.
Marcó su primer gol en la victoria de su equipo por 2-1 ante FC Juárez en la Jornada de 6 del Clausura 2017 en el torneo de Copa.

Atlético de San Luis 
Llegó al Atlético de San Luis para el torneo Apertura 2018 procedente del CF Monterrey.
Debutó con el equipo en la victoria 2-1 sobre Tigres UANL en Copa MX.

Alebrijes de Oaxaca 
Para el 2021 se convierte en nuevo jugador de los Alebrijes de Oaxaca.

Atlante FC 
En el 2022 se hizo oficial su llegada al Atlante FC.

Estadísticas 
 Actualizado el 15 de marzo de 2023.

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias 

Futbolistas de Tamaulipas
Futbolistas del Club de Fútbol Monterrey
Futbolistas del Club Atlético de San Luis
Futbolistas de los Alebrijes de Oaxaca
Futbolistas del Club de Fútbol Atlante en los años 2020